Miejscowości w USA:
 Altamont – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Effingham
 Altamont – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Labette
 Altamont – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Daviess
 Altamont – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Albany
 Altamont – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Klamath
 Altamont – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill
 Altamont – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Deuel
 Altamont – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Grundy
 Altamont – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Duchesne
Gminy w USA:
 Altamont (ang. Altamont Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Franklin
 Altamont (ang. Altamont Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Avery
 Altamont (ang. Altamont Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Deuel
Zespoły:
 Altamont- zespół rockowy założony przez Dala Crovera